Hammerheart е пети студиен албум на шведската екстремна група Bathory. Продължава прехода от блек към викинг метъл.

Състав 
 Куортън – вокали, китара, акустична китара, синтезатор
 Ворнт – барабани
 Котаар – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1990 година